Municipio de Swatara puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Swatara (condado de Dauphin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Dauphin.
 Municipio de Swatara (condado de Lebanon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lebanon.